Hugo von Lusignan (französisch Hugues de Lusignan) ist der Name folgender Personen:

Herren von Lusignan:
Hugo I. von Lusignan († um 930), erster Herr von Lusignan, Stammvater des Adelshauses Lusignan
Hugo II. von Lusignan († 967), dessen Sohn
Hugo III. von Lusignan († 1012), dessen Sohn
Hugo IV. von Lusignan († 1026/32), dessen Sohn
Hugo V. von Lusignan († 1060), dessen Sohn
Hugo VI. von Lusignan († 1102), dessen Sohn, Graf von La Marche
Hugo VII. von Lusignan († 1151), dessen Sohn, Graf von La Marche
Hugo VIII. von Lusignan († 1165), dessen Sohn, Graf von La Marche
Hugo von Lusignan († 1169), dessen Sohn, Graf von La Marche
Hugo IX. von Lusignan († 1219), dessen Sohn, Graf von La Marche, Graf von Angoulême
Hugo X. von Lusignan († 1249), dessen Sohn, Graf von La Marche, Graf von Angoulême
Hugo XI. von Lusignan († 1250), dessen Sohn, Graf von La Marche, Graf von Angoulême
Hugo XII. von Lusignan († 1270), dessen Sohn, Graf von La Marche, Graf von Angoulême
Hugo XIII. von Lusignan († 1303), dessen Sohn, Graf von La Marche, Graf von Angoulême

Könige von Zypern:
Hugo I. (Zypern) († 1218), Graf von Jaffa und Askalon, König von Jerusalem
Hugo II. (Zypern) († 1267), dessen Enkel
Hugo III. (Zypern) († 1284), König von Jerusalem
Hugo IV. (Zypern) († 1359), Titularkönig von Jerusalem

Sonstige:
Hugo von Lusignan († 1318/1323), Sohn des Amalrich von Tyrus, Herr von Crusoche
Hugo-Lancelot von Lusignan († 1442), Kardinal, Erzbischof von Nikosia, Titularpatriarch von Jerusalem